Zsolt Németh – atleta ungherese del lancio del martello
 Zsolt Németh – schermidore ungherese